Мари́са Томе́й (; род. , Бруклин, Нью-Йорк, США) — американская актриса. Обладательница премии «Оскар», а также номинант на премию BAFTA, двукратная номинантка на «Золотой глобус» и троекратная номинантка на Премию Гильдии киноактёров США.

Биография 
Мариса Томей родилась 4 декабря 1964 года в Бруклине, Нью-Йорк, в семье Аделаиды, учительницы английского языка, и Гэри А. Томей, судебного адвоката. Родители Томей имеют итальянское происхождение; предки её отца родом из Тосканы, Калабрии и Кампании, а предки матери — из Тосканы и Сицилии.

Чтобы сняться в телевизионном сериале «Как вращается мир» (1983—1985), Томей бросила учёбу в Бостонском университете. Эта роль проложила ей дорогу в кинематограф, хотя в своём первом фильме «Парень из „Фламинго“» с участием Мэтта Диллона Томей играла лишь небольшую эпизодическую роль.

В 1992 году за роль Моны Лизы Вито в фильме «Мой кузен Винни» Томей получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Широко известна версия, что она была награждена по ошибке. Вместе с ней, сыгравшей комедийную роль, были номинированы четыре британские актрисы за драматические роли. Объявлявший победительницу 74-летний Джек Пэланс пошутил по этому поводу, а затем якобы по ошибке объявил обладательницей приза Томей. Академия опровергла этот миф.

2000-е годы принесли актрисе ещё две номинации на премию «Оскар» за роль второго плана — в 2002 году за фильм «В спальне», в 2009 году — за фильм «Рестлер».

Томей играет в театре в нью-йоркских труппах Naked Angels Theater Company и Blue Light Theater Company.

С 2016 года она исполняет роль тёти Мэй в кинематографической вселенной Marvel.

Личная жизнь 
Как сказала Томей в 2009 году, «Я не большая поклонница брака как института, и не понимаю, зачем женщины должны заводить детей для того, чтобы казаться полноценными людьми». С 2008 по 2012 год она встречалась с актёром Логаном Маршаллом-Грином.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Выпускники Средней школы Эдварда Р. Марроу
Выпускники Бостонского университета
Киноактрисы США
Персоналии:Нью-Йорк